Situational Awareness steht für:

 Situationsbewusstsein in der Psychologie
 Space Situational Awareness in der Raumfahrt und Astronomie